Kermen (uiting), een uiting van onvrede of pijn
Kermen (stad), een stad in Bulgarije